Manorville, un hameau et une census-designated place du comté de Suffolk, dans l'État de New York.
 Manorville, un borough situé dans le comté d'Armstrong, en Pennsylvanie.